Ла-Лонд-ле-Мор () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Ла-Кро.

Площадь коммуны — 79,29 км², население — 10 034 человека (2006) с тенденцией к снижению: 9116 человек (2012), плотность населения — 115,0 чел/км².

История 
Первые поселения человека здесь возникли около 2500 лет до н. э., о чём свидетельствует дольмен Гутабри, обнаруженный в 1876 году севернее Ла-Лонд-ле-Мор и относящийся к эпохе позднего неолита.

Географическое положение 
Коммуна Ла-Лонд-ле-Мор протянулась полосой, шириной около 80 километров вдоль подножья горного массива Мор. 75 % площади покрыты лесами, 22 % отведены для использования в сельском хозяйстве (в том числе 1 170 гектаров виноградников), 3 % территории занимает собственно городок Ла-Лонд-ле-Мор. В Ла-Лонд-ле-Мор — более 300 солнечных дней в году.

В Ла-Лонд-ле-Мор, на морском побережье находится яхт-порт «Мирамар», рассчитанный на более чем 1000 мест и являющийся в своём роде крупнейшим в департаменте Вар. Расположение морского порта непосредственно напротив Йерских островов делает его весьма удобным для плавания на острова.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 9918 человек, а в 2012 году — 9116 человек.

Динамика населения:

Известные жители 
 Жорж-Жан Арно, писатель
 Орас Верне, художник и график

Экономика 
В 2010 году из 5800 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3849 были экономически активными, 1951 — неактивными (показатель активности 66,4 %, в 1999 году — 63,5 %). Из 3849 активных трудоспособных жителей работали 3282 человека (1703 мужчины и 1579 женщин), 567 числились безработными (271 мужчина и 296 женщин). Среди 1951 трудоспособных неактивных граждан 472 были учениками либо студентами, 953 — пенсионерами, а ещё 526 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 4680 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 10 312,5 человек. При этом медиана доходов составила 20 тысяч 024 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности 
Орнитологический и ботанический сад Ла-Лонд (Jardin ornithologique et botanique de La Londe) — здесь содержатся более 450 редких птиц и животных от 80 видов из Азии, Африки и Южной Америки, а также уникальные растения. Целью сада является защита животных и растений, стоящих на грани вымирания.

Города-партнёры 
  Валлуф, Германия

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт мэрии коммуны Ла-Лонд-ле-Мор 
 Веб-сайт туристического бюро Ла-Лонд-ле-Мор